Маята́с — название населённых пунктов в Казахстане:
 Маятас (быв. Карла Маркса) — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Маятас — село в подчинении администрации города Аркалыка Костанайской области, упразднено в 2010 году.
 Маятас (быв. Михайловка) — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, в 2014 г. включено в состав г. Шымкент.